Fantômas — personagem da literatura francesa
 Fantômas (seriado) — seriado francês de 1913
 Fantômas (1920) — seriado de 1920
 Fantômas (banda) — banda de avant-garde metal
 Fantomas (lutador) — lutador, personagem do Telecatch
 Ōgon Bat — uma série de animação japonesa

Desambiguações de literatura
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão